Vacances à Hawaï est le titre de deux productions de Disney :
 Vacances à Hawaï, dessin animé de Mickey Mouse sorti en 1937
 Vacances à Hawaï, court métrage des studios Pixar sorti en 2011